

Бер-Крік — місто, штат Алабама
 Бер-Крік — місто в окрузі Сок, штат Вісконсин
 Бер-Крік — місто в окрузі Вопака, штат Вісконсин
 Бер-Крік Тауншип — селище, штат Пенсільванія
 Бер-Крік — селище, штат Техас
 Бер-Крік — селище в окрузі Автаґемі, штат Вісконсин
 Бер-Крік — переписна місцевість, штат Аляска
 Бер-Крік — переписна місцевість в окрузі Мерсед, штат Каліфорнія
 Бер-Крік — переписна місцевість, штат Флорида